Sassafras steht für

 die Pflanzengattung Sassafras mit dem bekanntesten Vertreter:
 Sassafrasbaum (Sassafras albidum), Fenchelholzbaum, Nelkenzimtbaum, nordamerikanische Gehölzart
 Sassafras (Pferd), französisches Galopprennpferd (1967–1988)
 Sassafras (Band), eine 1970 gegründete britische Rockband
 Sassafras Mountain, höchster Berg in South Carolina, USA

Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Sassafras (Indiana)
 Sassafras (Kentucky)
 Sassafras (Maryland)
 Sassafras (Virginia)
 Sassafras (West Virginia)

in Australien:
 Sassafras (Tasmanien), Ort in Tasmanien
 Sassafras (Victoria), Ort in den Dandenongs bei Melbourne

Fließgewässer:
 Sassafras River, Fluss in Delaware

Siehe auch:

 Doctor Sassafras, Komödie von Franz Graf von Pocci (vollständig: Doctor Sassafras oder Doctor, Tod und Teufel)